Kitahiroshima se poate referi la:

 Municipiul Kitahiroshima, o localitate în Japonia, în prefectura Hokkaidō
 Orașul Kitahiroshima, o localitate în Japonia, în prefectura Hiroshima